Yi kan som auktorsförkortning betyda:

 Hana Yi
 Tong Pei Yi

Robotskapade auktorsförkortningar